Ettore Fieramosca (1476–1515), est un condottiere italien. Plusieurs œuvres et navires portent son nom :

Littérature 
 , roman de Massimo d'Azeglio (1833).

Musique 
 Ettore Fieramosca, drame lyrique composé par Vincenzo Ferroni (1896).

Cinéma 
 Ettore Fieramosca, film italien réalisé par Ernesto Maria Pasquali, sorti en 1909 ;
 Ettore Fieramosca, film italien réalisé par Domenico Gaido et , sorti en 1915 ;
 Ettore Fieramosca, film italien réalisé par Alessandro Blasetti, sorti en 1938.

Navires de guerre 
 , croiseur italien lancé en 1888 ;
 Ettore Fieramosca, classe de sous-marin utilisée par la marine italienne entre 1930 et 1941.